Надин Кесслер (, родилась 4 апреля 1988 в Ландштуле, Рейнланд-Пфальц) — немецкая футболистка, полузащитница, чемпионка Европы 2013 года, обладательница Золотого мяча ФИФА 2014 года.

Карьера

Клубная 
Воспитанница школ клубов «Хершберг», «Хермсберг» и «Везельберг». С 2004 года выступала за «Саарбрюккен»: как за молодёжный состав, так и за основной (во 2-й Бундеслиге). В 2006 году она стала лучшим бомбардиром Второй Бундеслиги в зоне Юг, сыграв все матчи за команду, кроме матча последнего тура. В следующем году она добилась победы в чемпионате и очередного звания лучшего бомбардира, а с командой вышла в финал Кубка Германии, где проиграла «Франкфурту» 1:5.

12 мая 2008 в рамках чемпионата Германии в Первой Бундеслиге против «Вольфсбурга» Надин на 42-й минуте получила травму колена, из-за чего пропустила остаток сезона (клуб в итоге вылетел обратно во Вторую Бундеслигу). В 2009 году клуб вернулся в Первую Бундеслигу, но Кесслер вместе с Жозефин Хеннинг ушла в команду «Турбине» из Потсдама. В составе потсдамской команды она выиграла чемпионат Германии и Почётный Кубок Немецкого футбольного союза вместе с Лигой чемпионов. С сезона 2011/2012 играет за «Вольфсбург».

В сборной 
В составе сборной до 19 лет Надин выигрывала чемпионат Европы 2006 года, в том же году на чемпионате мира среди сборных до 20 лет вышла в четвертьфинал. В июле 2007 года Надин и её команда защитили титул чемпионок Европы в категории до 19 лет, на чемпионате мира 2008 года в Чили Надин стала уже бронзовым призёром. 22 февраля 2010 она дебютировала в матче за главную сборную Германии на Кубке Алгарве против сборной Финляндии и забила свой первый гол (при общей победе Германии 7:0). На чемпионате Европы в Швеции 2013 года её сборная одержала победу, что стало первой наградой для Надин на уровне главной сборной.

Достижения

Клубные 
 Чемпионка Германии 2010, 2011 и 2013 годов
 Победительница Кубка Германии 2013 года
 Финалистка Кубка Германии 2008 года
 Победительница Лиги чемпионов УЕФА 2010 и 2013 годов
 Победительница Почётного Кубка Немецкого футбольного союза 2010 года
 Чемпионка Второй Бундеслиги 2007 и 2009 годов
 Лучший бомбардир Второй Бундеслиги 2006 и 2007 годов

В сборной 
 Чемпионка Европы 2013 года
 Чемпионка Европы до 19 лет 2006 и 2007 годов
 Бронзовый призёр Чемпионата мира до 20 лет 2008 года
 Победительница Нордического Кубка до 17 лет 2005 года
 Лауреат Серебряной медали Фрица Вальтера 2006 года

Личные достижения 
 Обладатель «Золотого мяча ФИФА»: 2014

Личная жизнь 
Уроженка Ландштуля, Надин провела своё детство в Везельберге, где ходила в детский сад и начальную школу. Окончила среднюю школу Сикинген-Гимназиум в Ландштуле, служила в Бундесвере и работала в спортивной школе Бундесвера в Варендорфе. Воинское звание — гаупт-ефрейтор. В 2012 году заочно получила высшее экономическое образование по специальности «Экономика фитнесса». Работает в Агентстве по коммуникациям и дизайну. В 2009 году по списку СДПГ от Саара была избрана в Федеральное Собрание Германии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на сайте Welt-Fussball.de  
 Статистика на сайте Женской Бундеслиги 

Футболистки Германии
Игроки женской сборной Германии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Игроки ЖФК «Саарбрюккен»
Игроки ЖФК «Вольфсбург»
Игроки ЖФК «Турбине»
Награждённые медалью Фрица Вальтера